Шмидефелд може бити:

 Шмидефелд ам Ренштајг, општина у округу Илм, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Шмидефелд (Лихтетал), општина у округу Залфелд-Рудолштат, у њемачкој покрајини Тирингија.